Turosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Turosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar